

Patronyme 

 Boyd Raeburn (1913-1966) chef d'orchestre de jazz américain ; 
 Harold Raeburn (1865 - 1926), alpiniste et ornithologue écossais ;
 Henry Raeburn (1756 - 1823), portraitiste écossais ;
 Michael Raeburn, réalisateur sud-africain.

Sport 
 Raeburn Place, stade à Édimbourg.